Édouard Vuillard, pintor francés (1868-1940).
 Éric Vuillard, escritor francés (1968).